Scott Martin – pesista e discobolo australiano
 Scott Martin – calciatore scozzese
 Scott Martin – copilota di rally britannico